Substitut (von lat. substituere, ‚ersetzen‘) steht für:

 ein Surrogat
 Substitut (Warenhandel), eine Berufsbezeichnung 
 in der Ökonomie, siehe Substitutionsgut
 sprachlicher Ersatz, siehe Pronominalisierung
 in der Musik: z. B. ein Chorsänger, der meist gegen Bezahlung für ein Konzert-Projekt in einem fremden Chor einspringt und aushilft.
 eine private Krankenversicherung in Deutschland, die ganz oder teilweise den im gesetzlichen Sozialversicherungssystem vorgesehenen Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz ersetzen kann (substitutive Krankenversicherung)
 im Schweizer Recht einen Rechtsreferendar, der das für die Zulassung zur Anwaltsprüfung notwendige praktische Jahr in einer Anwaltskanzlei absolviert; Synonyme für Substitut sind in diesem Zusammenhang Praktikant oder Junior Associate.
 ein Amts- oder Stellvertreter; Beigesetzter, Nachgeordneter im Amt, auch s. v. w. Nacherbe